Истурис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Истурис, Аристобуло (1946—2021) — венесуэльский государственный и политический деятель, учёный, телеведущий, вице-президент Венесуэлы.
 Истурис, Франсиско Хавьер де (1790—1871) — испанский государственный деятель и дипломат.